Комовский — русская фамилия. Известные носители:
 Комовский, Александр Дмитриевич (1815—1863) — тайный советник, сенатор, статс-секретарь.
 Комовский, Василий Дмитриевич (1803—1851) — историк-археограф, действительный статский советник.
 Комовский, Сергей Дмитриевич (1798—1880) — воспитанник Царскосельского лицея, одноклассник А. С. Пушкина; помощник статс-секретаря Государственного совета, действительный статский советник.